Chatswood, localité australienne.
Chatswood, station du métro de Sydney.
Chatswood, localité néo-zélandaise.